

Patronyme
 Denis Dercourt, (1964- ), est un réalisateur et scénariste français.
 Jean Dercourt, (1935-2019), est un universitaire et géologue français.

Homonymie
Homonymie de patronyme